Caligo peut désigner :

Localisations 
 La , en Italie.

Mythologie 
 Caligo, déesse romaine mineure de l'obscurité.

Zoologie 
 Caligo, un genre de lépidoptères de la famille des nymphalidés (Nymphalidae).